Elpida bzw. Elpída (griechisch Ελπιδα, dt. Hoffnung, Erwartung, im Altgriechischen und in der Katharevousa auch Elpis) steht für

 Elpída, einen griechischen, weiblichen Vornamen, siehe Liste griechischer Vornamen#E 2
 Elpida Memory, einen japanischen Hersteller von Halbleiter-Bausteinen
 Elpida (Sängerin), Sängerin und Teilnehmerin am Eurovision Song Contest für Griechenland und Zypern